Куско (, ) — одна из 13 провинций перуанского региона Куско. Площадь составляет 617 км². Население — 427 580 человек; плотность населения — 0,69 чел/км². Столица — одноимённый город.

География 
Граничит с провинциями: Калька и Урубамба (на севере), Киспиканчи (на востоке), Паруро (на юге) и Анта (на западе).

Административное деление

Примечания

Ссылки 
 Статистические данные провинции 

Провинции региона Куско